Kabinett Marcos steht für folgende Regierungen der Philippinen:

 Kabinett Marcos I
 Kabinett Marcos II
 Kabinett Marcos III